Новоподольское — название населённых пунктов:

Украина 
 Новоподольское — село в Софиевском районе Днепропетровской области.
 Новоподольское — село в Берёзовском районе Одесской области.